Church Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church Street Historic District (Delaware), NRHP-Nr. 87000944
 Church Street Historic District (Florida), NRHP-Nr. 97000910
 Church Street Historic District (Maine), NRHP-Nr. 78000331
 Church Street Historic District (Berkshire County, Massachusetts), NRHP-Nr. 83000567
 Church Street Historic District (Hampshire County, Massachusetts), NRHP-Nr. 86001246
 Church Street Historic District (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-Nr. 03001175
 Church Street Historic District (Franklin County, New York), NRHP-Nr. 92001472
 Church Street Historic District (Otsego County, New York), NRHP-Nr. 97000532
 Church Street Historic District (Rensselaer County, New York), NRHP-Nr. 78001901
 Church Street Historic District (South Carolina), NRHP-Nr. 82003884
 Church Street Historic District (Texas), NRHP-Nr. 88001936
 Church Street Historic District (Vermont), NRHP-Nr. 09000915
 Church Street Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 89001099

Siehe auch:
 South Church Street Historic District